Vile puede referirse a:

Vile, freguesia portuguesa de Caminha.
 Vile (álbum): El 5.º álbum de la banda Cannibal Corpse.
 Vile (personaje): Un personaje de la saga de videojuegos de Megaman X.
 Vile (editor de texto)